Премьер-лига сезона 1997/98 — 6-й розыгрыш в истории английской Премьер-лиги, высшего дивизиона чемпионата Англии с 1992 года. Премьер-лигу впервые выиграл «Арсенал» (для лондонского клуба это была первая победа собственно в Премьер-лиге и 11-й титул чемпионов Англии за всю историю).

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Ежемесячные награды

Ежегодные награды

Игрок сезона английской Премьер-лиги 
Награду лучшему игроку сезона английской Премьер-лиги получил нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн.

Ссылки 
 Премьер-лига 1997/98 на сайте RSSSF.com
 Результаты всех матчей сезона на сайте Football-Lineups.com

Футбол в Европе в 1997 году
Футбол в Европе в 1998 году
1997
Спорт в Великобритании в 1997 году
Спорт в Великобритании в 1998 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1997/1998